Ladik (Samsun), a la província de Samsun, prop d'Amasya; és l'antiga Laodicea Pòntica
 Ladik, Denizli, al costat de Deñizli, fou l'antiga Laodicea del Licos
 Ladik (Konya), antiga Laodicea Katakékaumène, a 35 km al nord de Konya
 Ladik, prop de Çekerek a la nahiye de Kadı-Şehri, al kaza de Çekerek, 28 km al sud de Zile, al flanc sud de les muntanyes Deveci Dağ.
 Ladik, prop de Niksar, a 20 km a l'oest d'aquesta ciutat, al sud de la vall del Kelkit, i al vessant nord de les muntanyes Kemer Dağ.
 Ladik Gölü, llac a la província de Samsun
 Beylik de Ladik, antic beylik del  a Anatòlia